Якимчу́к — українське прізвище.

Відомі особи 
 Якимчук Анатолій Петрович (нар. 1979) — з 2012 по 2015 обіймав посаду заступника начальника міського відділу — начальник кримінальної міліції у Луцькому МВ УМВС України у Волинської області; з 2014 до тепер старший викладач кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Якимчук Антон Павлович — майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Якимчук Владислав Сергійович (1996—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимчук Микола Костянтинович (* 1957) — український правознавець, заслужений юрист України. Перший проректор Національної академії прокуратури України — директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів, доктор юридичних наук, професор.
 Якимчук Микола (1914—1947) — 1-й командир Воєнної Округи УПА «Турів».
 Якимчук Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Якимчук Олександр Леонідович — голова Корецької районної організації Товариства Червоного Хреста України, кавалер ордена «За заслуги».
 Якимчук Олександр Савович — український режисер-документаліст, член Національної спілки кінематографістів України.
 Якимчук Олександр Степанович — маляр і педагог.
 Якимчук Сергій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимчук Тарас Володимирович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якимчук Улян Агафонович (1919—1988) — робітник Зміївської ГРЕС імені Г. М. Кржижановського, Харківська область, Герой Соціалістичної Праці.
 Якимчук Юрій Іванович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

 Якимчук Віта Миколаївна ( 1980) — українська лижниця, учасниця трьох Олімпійських ігор і семи чемпіонатів світу.
 Якимчук Любов Василівна ( 1985) — українська поетка, новинар і перекладачка.
 Якимчук Світлана Никонорівна — доцент, завідувачка кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений працівник культури України

Примітки 

Українські прізвища